Готовац (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Готовац, Владимир (1930–2000) — хорватский политик, писатель и поэт.
 Готовая, Сирма Генчева (род. 1971) — председатель правления, генеральный директор ЗАО "Страховая группа «УралСиб».
 Готовац, Яков (1895-1982) — хорватский композитор и дирижёр.